Amphisbaena, een geslacht van wormhagedissen
Amphisbaena (fabeldier), een fabeldier uit de Griekse mythologie